Професіональна футбольна група А 1995–96 — 72-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона всьоме здобула Славія (Софія).

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Левскі (Софія) взяв участь у Кубку володарів кубків 1996—1997 як фіналіст Кубка Болгарії 1995—1996.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на soccerway 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1995–1996
Болгарія
Болгарія
1995 у болгарському спорті
1996 у болгарському спорті